8-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 28 мая по 1 июня 2002 года в Андорре-ла-Велье (Андорра) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Участники 
Андорра, Ирландия, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Шотландия.

Предварительный этап

Группа А 

 28 мая: Кипр — Сан-Марино 3:1 (25:16, 22:25, 25:10, 25:12); Исландия — Андорра 3:0 (технический результат ввиду участия в матче в составе сборной Андорры игроков, заявленных с нарушением регламента).
 29 мая: Исландия — Сан-Марино 3:0 (25:13, 25:14, 25:22); Кипр — Андорра 3:0 (25:15, 29:27, 25:21).
 30 мая: Исландия — Кипр 3:0 (25:15, 25:17, 25:23); Сан-Марино — Андорра 3:2 (20:25, 19:25, 25:19, 27:25, 15:12).

Группа В 

 28 мая: Шотландия — Ирландия 3:0 (25:15, 25:20, 25:21); Люксембург — Мальта 3:0 (25:13, 25:15, 25:19).
 29 мая: Ирландия — Мальта 3:1 (25:20, 25:23, 28:30, 25:18); Люксембург — Шотландия 3:2 (25:19, 25:27, 19:25, 25:18, 16:14).
 30 мая: Люксембург — Ирландия 3:2 (20:25, 23:25, 25:17, 25:13, 15:11); Шотландия — Мальта 3:1 (28:26, 25:20, 23:25, 25:22).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
31 мая
 Кипр — Люксембург 3:1 (25:18, 22:25, 26:24, 25:10)
 Исландия — Шотландия 3:0 (25:18, 25:20, 25:23)

Полуфинал за 5—8 места 
31 мая
 Андорра — Ирландия 3:1 (20:25, 25:21, 25:21, 25:22)
 Сан-Марино — Мальта 3:0 (25:21, 25:22, 25:14)

Матч за 7-е место 
1 июня
 Ирландия — Мальта 3:1 (22:25, 25:14, 25:23, 25:14)

Матч за 5-е место 
1 июня
 Сан-Марино — Андорра 3:1 (25:20, 29:27, 17:25, 25:19)

Матч за 3-е место 
1 июня
 Шотландия — Люксембург 3:2 (17:25, 22:25, 25:19, 28:26, 17:15)

Финал 
1 июня
 Кипр — Исландия 3:0 (25:15, 25:18, 25:15)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Никос Христу, Хризостомос Хризостомидис, Мариос Хризостому, Панайотис Эраклеус, Михалис Фотиу, Никос Колас, Мариос Контос, Иаковос Куми, Мариос Мантзиалос, Стилианос Масиас, Стелиос Майкл, Ракис Пиеридес.  

  Исландия: Здравко Демирев, Эмиль Гуннарссон, Роберт-Карл Хлодверссон, Вигнир Хлодверссон, Галин Радичков, Мартин Радичков, Йоханн Сигурдссон, Йон Валдимарссон.  

  Шотландия: Стюарт Эдгар, Алистер Галлоуэй, Гэри Джордан, Кристофер Ламонт, Стефен Линтон, Симон Лофтус, Джеффри Маршалл, Стюарт МакГренари, Гэри МакГёйр, Кеннет Милн, Брайан О'Нейлл, Гордон Уэлш.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2002 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Андорре
2002 год в Андорре